Bahamonde kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Bahamonde (platå), 
 Bahamonde (udde), 

Robotskapade Antarktisförgreningar